Кристоф(ф)ерсон — фамилия с скандинавскими корнями.

Известные носители 
 Кристоферсон, Питер (1955—2010) — британский музыкант.
 Кристофферсон, Крис (род. 1936) — американский кантри-певец, композитор, актёр.
 Кристоферсон, Кэти (род. 1966) — американская актриса.

См. также 
 Кристофферсен